Bjorn Hoeben, coureur cycliste néerlandais
 Jean-François Hoeben, architecte moderniste belge